Писа может означать:

 Писа — река в Польше.
 Писа (Греция) — античный полис в Греции.

См. также 
 Пиза (значения)
 Писса